Espinal ist der Name folgender Orte:

 Espinal (Navarra), Ort in Navarra, Spanien
 Espinal (Veracruz), Ort in Veracruz, Mexiko
 Municipio Espinal, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz

Espinal heißt die argentinische Dornstrauchsavanne 

Espinal ist der Familienname folgender Personen:
 Diómedes Antonio Espinal de León (* 1949), dominikanischer Geistlicher, Bischof von Mao-Monte Cristi
 Jaime Yusept Espinal (* 1984), puerto-ricanischer Ringer
 Luis Espinal (1932–1980), bolivianischer Jesuitenpater und Menschenrechtsaktivist
 Mundito Espinal (1934–2015), dominikanischer Journalist, Moderator und Komponist

El Espinal ist der Name folgender Orte:

in Mexiko:
 El Espinal (México) im Bundesstaat México
 El Espinal (Oaxaca) im Bundesstaat Oaxaca
 El Espinal (Sinaloa) im Bundesstaat Sinaloa
 El Espinal (Veracruz) im Bundesstaat Veracruz
 Municipio El Espinal (Oaxaca), Verwaltungseinheit im Bundesstaat Oaxaca

in anderen Ländern:
 El Espinal (Kolumbien), Municipio im Departamento Tolima
 El Espinal (Panama), Corregimiento in der Provinz Los Santos
 El Espinal (Venezuela), Ort im Bundesstaat Nueva Esparta